Joslei Cardinot Meira, mais conhecido apenas como Cardinot (Salvador, 9 de abril de 1964), é um jornalista, radialista e escritor brasileiro. Trabalhou a maior parte de sua vida em Pernambuco, na apresentação de diversos programas de cunho policial, sendo os mais populares o Bronca Pesada com Cardinot na TV Jornal e o Cardinot Aqui na Clube da TV Clube. Atualmente Cardinot apresenta o Cardinot na Guararapes, sua primeira apresentação no programa foi em fevereiro de 2023.

Biografia 
Nascido em Salvador, capital da Bahia, Cardinot nunca trabalhou oficialmente na imprensa de seu estado natal e ainda muito novo mudou para a cidade de Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro, onde no ano de 1978, aos 14 anos de idade, trabalhou em sua primeira emissora, sendo essa a Rádio Cultura de Campos, atual Rádio Record Campos. Pouco tempo depois Cardinot teve uma curta passagem na TV Norte Fluminense. Já na década de 1980, Cardinot fez a sua estreia na rádio pernambucana, na extinta Rádio Globo AM, na apresentação de um programa musical. Pouco tempo depois ele iniciou sua carreira nos programas policiais, na própria Rádio Globo, atingindo bons números de audiência. Após o fim da emissora, na década de 1990, Cardinot foi contratado pela Rádio Clube, onde trabalhou até os anos 2000.

Estreia na televisão pernambucana 
A estreia de Cardinot na televisão ocorreu no ano de 2003, quando foi transferido da Rádio Clube para a antiga TV Guararapes, já que se tratam de emissoras irmãs. Seu primeiro programa foi nomeado de S.O.S Cardinot, que era apresentado todos os sábados, informando os resumo das notícias da semana. Meses depois Cardinot estreou o PE Urgente, edição local do Brasil Urgente. 

No mesmo ano de 2003, Cardinot foi contratado pela TV Tribuna, estreando o Cardinot na Tribuna no horário matinal das 13:00 horas, atingindo a liderança na audiência no IBOPE, dando origem a sua carreira de fama na televisão pernambucana. 

Em 2005, Cardinot foi contratado pela TV Jornal, onde viria estrear o Bronca Pesada, investigativo de maior prestígio do jornalista, onde já teve duas edições de segunda a sexta e uma edição aos sábados, chamado Bronca Pesada 24 Horas  O programa também já foi alvo de muitas polêmicas, como no ano de 2010, quando Cardinot "humilhou" uma criança durante uma edição de seu programa, dentro de um quadro, onde fazia o teste de DNA para revelar quem seria o pai biológico do garoto. Após isso, a emissora teve que pagar 50 mil reais para os familiares do garoto.

Em julho de 2011, Cardinot deixou a TV Jornal para retornar para a TV Clube, onde substituiu o apresentador Jota Ferreira na apresentação do Aqui na Clube, onde posteriormente foi renomeado de Cardinot Aqui na Clube; meses depois estrearia a edição local do Brasil Urgente. No fim de 2011 a TV Clube assinou um contrato de afiliação com a Rede Record, e em janeiro de 2012 a emissora começa a exibir a transmissão da Record. Após a filiação, o Cardinot Aqui na Clube começou adotar os padrões gráficos do Balanço Geral da época, onde atingia a vice-liderança no IBOPE. Em 2013 renascia o S.O.S Cardinot, que foi exibido durante as manhãs. 

Em 2015 Cardinot anunciou a sua saída da TV Clube para retornar novamente para a TV Jornal, onde reestreou o antigo Bronca Pesada. Um ano após o seu retorno para a Jornal, estreava o Por Dentro com Cardinot, revista eletrônica que era exibida ao meio-dia. Cinco anos após a estreia do programa, em 2021, o programa apresentou baixíssimos índices de audiência. Em maio do mesmo ano, após não aceitar a redução salarial para renovação do seu contrato, Cardinot deixou a emissora.

Retorno a Tribuna 
Poucos meses após a demissão da TV Jornal, Cardinot oficializou a sua contratação pela emissora olindense, e no dia 12 de julho de 2021 reestreou o programa Cardinot na Tribuna, mas acabou saindo do ar em 10 de Novembro de 2021 devido a grave crise que a TV Tribuna passa.

Retorno ao Rádio 
Dias após a sua demissão, Cardinot logo tratou de anunciar o seu retorno ao rádio, agora na Rádio Ynterativa, onde já havia trabalhado em anos anteriores, mas acabou saindo do ar em Outubro.

Escritor 
Em dezembro de 2009 Cardinot lançou um livro de ficção policial, onde fez adaptações de casos policiais verdadeiros.

Bordões 
Durante a sua carreira de mais de 40 anos, Cardinot já criou diversos tipos de bordões. Boa partes deles eram falados no Bronca Pesada, dentre eles o "alma sebosa", "durma com uma bronca dessa" e o "acabou essa porcaria", falado nos encerramento de seus programas. Nos créditos finais era tocada a música Tá Tudo Dominado, do Furacão 2000.

Filmografia

Televisão 

Jornalistas da Bahia
Radialistas da Bahia
Apresentadores de televisão da Bahia
Naturais de Salvador